Il singolare del torneo di tennis Torneo Tirreno Power 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice María Teresa Torró Flor che ha battuto in finale Julija Bejhel'zymer 3-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Iryna Bremond (primo turno)
 Karin Knapp (quarti di finale)
 Kiki Bertens (secondo turno)
 Elica Kostova (secondo turno)

 Bibiane Schoofs (secondo turno)
 Sarah Gronert (primo turno)
 Victoria Larrière (primo turno)
 Vesna Dolonc (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Tirreno Power 2012